Такмичење у трчању на 60 метара са препонама у мушкој конкуренцији на 36. Европском првенству у дворани 2021. у Торуњу одржано је 6. и 7. марта у Арена Торуњ.

Титулу освојену у Глазгову 2019. бранио је Милан Трајковић са Кипра.

Земље учеснице 
Учествовало је 35 такмичара из 22 земаља. 

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)

  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)

  (2)
  (2)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2021. години 
Десет најбољих европских такмичара у трци на 60 метара са препонама у дворани 2021. године пре почетка првенства (1. марта 2021), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ).,

<small>Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП 2021.</small>

Сатница

Квалификациона норма

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификације су одржане 6. марта 2021. године. У полуфинале пласирали су се по 4 првопласирана из 5 квалификационих група (КВ) и 4 на основу постигнутог резултата (кв).,,

Почетак такмичења: група 1 у 13:05, група 2 у 13:13, група 3 у 13:21, група 4 у 13:29, група 5 у 13:37.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Полуфинале 
Полуфинале је одржано 7. марта 2021. године. У финале пласирали су се по 2 првопласирана из 3 полуфиналне групе (КВ) и 2 на основу постигнутог резултата (кв).   ,

Почетак такмичења: група 1 у 13:05, група 2 у 13:13, група 3 у 13:21.

Финале 
Финале је одржано 7. марта 2021. године у 17:00.

Референце

Спољашње везе 
 Резултати ЕП 2021 на на сајту web.archive.org

Европско првенство у атлетици у дворани 2021.
Трка на 60 метара са препонама на Европском првенству у атлетици у дворани